Мы́льникова:
 Мы́льникова — женская форма русской фамилии Мыльников:
 Анна Аксёнова (Мыльникова) (род. в 1926) — русская советская писательница-прозаик, детский писатель.
 Матрона Петербургская (Матрона Петровна Мыльникова; 1933—2011) — русская блаженная.
 Вера Мыльникова (род. в 1950) — российский искусствовед и живописец.
 Мыльникова — упразднённая деревня в Челябинской области.
 Мыльникова — река, левый приток реки Урка.